Orudschew – in der weiblichen Form Orudschewa – ist ein Familienname, Namensträger sind: 
 Isset Orudschewa (az. İzzət Oruczadə; 1909–1983), aserbaidschanische Filmschauspielerin und Chemikerin
 Jegor Orudschew (Egor Orudzhev; * 1995), russischer Automobilrennfahrer